Сокращение РФК может означать:
 Реактивные формы кислорода (также активные формы кислорода) — молекулы или ионы, содержащие как минимум один атом кислорода с неспаренным электроном и имеющие, как следствие, высокую химическую активность (реакционную способность).
 «Ригас Футбола клубс» — бывший (1923—1943) латышский футбольный клуб из города Рига.
 «РФК» — название латышского футбольного клуба «Ауда» в период с 1992 по 1993 год, данное в честь бывшего клуба «Ригас Футбола клубс».
 Роберт Фрэнсис Кеннеди(20 ноября, 1925 год - 6 июня, 1968 год) - американский политик, общественный деятель.